Сахаранпур:

 Сахаранпур — город в Индии, центр одноимённого округа в штате Уттар-Прадеш.
 Сахаранпур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.